

Geografia

Svizzera 
 Benken – comune nel distretto di See-Gaster (Canton San Gallo)
 Benken – comune nel distretto di Andelfingen (Canton Zurigo)
 Benken – ex comune ora frazione di Biel-Benken, comune nel distretto di Arlesheim (Canton Basilea Campagna)
 Biel-Benken – comune nel distretto di Arlesheim (Canton Basilea Campagna)